ОКР — аббревиатура, может означать:
 Область когерентного рассеяния
 Обсессивно-компульсивное расстройство
 Олимпийский комитет России
 Опытно-конструкторские работы